Václav Krška ist der Name folgender Personen:

* Václav Krška (Regisseur) (1900–1969), tschechischer Regisseur
 Václav Krška (Fußballspieler) (* 1973), tschechischer Fußballspieler